Lažánky kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Lažánky (okres Brno-venkov)
 Lažánky (okres Strakonice)